In Roots - the Essence of Blues, hrvatski blues glazbeni sastav
Essence (glazbeni sastav, Hrvatska), hrvatski hardcore/southern rock/doom metal/math rock sastav
The Essence, nizozemski dark wave/gothic rock sastav
Essence (glazbeni sastav, Danska), danski thrash-metal sastav
Ape and Essence, djelo eng. književnika Aldousa Huxleya
The Essence of Tony Bennett, album Tonyja Bennetta
Lupine Essence, album sastava Suidakra
Dark Essence Records, diskografska kuća
The Essence of Chaos, album sastava Infernal Tenebre